Тилден има више значења:
 Тилден (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Тилден (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Тилден (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска